Gonzalo Núñez de Lara puede referirse a las siguientes personas:

 Gonzalo Núñez, primer señor de la Casa de Lara (m. después de 1106), el primer personaje documentado como el primer señor de Casa de Lara.
 Gonzalo Núñez de Lara (m.  c. 1230), hijo de Nuño Pérez de Lara y de Teresa Fernández de Traba.